Алехандра,  — іспанська форма жіночого імені грецького походження Олександра, а також жіноча версія чоловічого імені Алехандро та Олександр. Алехандра означає «велика завойовниця».

Видатні люди 
 Алехандра Кереда (1992) — іспанська художня гімнастка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Алехандра Ороско (1997) — мексиканська стрибунка у воду, олімпійська медалістка.
 Алехандра Пісарник (1972) — аргентинська поетеса і перекладачка

Див. також 
 Олександра
 Алехандро

Жіночі імена